Název Havlovice má více sídel:
 Havlovice (Havlovice nad Úpou), obec v okrese Trutnov
 Havlovice (Domažlice), část města Domažlice v okrese Domažlice
 Havlovice (Miřetice), část obce Miřetice v okrese Chrudim
 Havlovice (Kobyly), část obce Kobyly v okrese Liberec

Externí odkazy